2 miejscowości w Polsce:
 Gałązki – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Grabowo
 Gałązki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski